Ашмянцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ашмянцы — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Ашмянцы — деревня в Краснинском районе Смоленской области.